Mander bzw. van Mander ist der Familienname folgender Personen:

 Adam van Mander (ca. 1562 – nach 1626), niederländischer Maler und Dichter
 Cornelius van Mander (1611–1657), niederländischer Bildhauer
 Geoffrey Mander (1882–1962), britischer Politiker (Liberal Party), Industrieller und Mäzen
 Helmut Mander (* 1940), deutscher Rennfahrer und Geschäftsmann
 Jane Mander (1877–1949), neuseeländische Schriftstellerin
 Johan van Mander (1641–1689), deutsch-niederländischer Steinmetz und Bildhauer

 Kay Mander († 2013), britische Dokumentarfilmerin
 Lewis Norman Mander (1939–2020), neuseeländischer Chemiker
 Matthias Mander (* 1933), österreichischer Schriftsteller
 Miles Mander (1888–1946), britischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Noel Percy Mander (1912–2005), britischer Orgelbauer
 Peter Mander (1928–1998), neuseeländischer Segler

Mander ist der Name folgender Orte:
 Mander (Overijssel), Stadt in den Niederlanden

Siehe auch:
 Manders